Энгельгарт ():

  (1864—1941) — австрийский художник и архитектор.
  (1845—1926) — датская художница.
 Энгельгарт, Франц Ксавер (1861—1924) — немецкий католический священник, церковный музыкант и композитор.

См. также 
 Энгельгардт